Assembler steht für:

 Assembler (Informatik), ein Computerprogramm, das eine Assemblersprache in Maschinensprache übersetzt
 Assemblersprache, eine Klasse von Programmiersprachen für Computer
 Assembler (Bioinformatik), ein Computerprogramm, das eine Genomassemblierung durchführt
 Assembler (Nanotechnologie), ein Roboter, der Atome und Moleküle manipuliert

Siehe auch: